Lütz steht für:

 Lütz, ein Ort in Rheinland-Pfalz, Deutschland

Lütz ist der Name folgender Personen: 
 Bernd Lütz-Binder (* 1942), deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger
 Eduard Lütz (1838–1881), deutscher Maler und Fotograf
 Franz Xaver Lütz (1840–1898), deutscher Architekt des Historismus
 Friederike Lütz (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Manfred Lütz (* 1954), deutscher Arzt, Theologe und Schriftsteller
 Susanne Lütz (* 1963), deutsche Politikwissenschaftlerin